Кајл има више значења:
 Кајл
 Кајл (Јужна Дакота)
 Кајл (Тексас)
 Кајл (музичар)